32-й чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ проходил с 28 августа по 1 сентября 2002 года в Севилье (Испания).

Результаты

Мужчины

Каноэ

Байдарки

Женщины

Байдарка

Медальный зачёт 

|-
| 1 || align=left |  || 6 || 1 || 4 || 11
|-
| 2 || align=left |  || 3 || 5 || 4 || 12
|-
| 3 || align=left |  || 3 || 4 || 3 || 10
|-
| 4 || align=left |  || 3 || 2 || 1 || 6
|-
| 5 || align=left |  || 3 || 0 || 0 || 3
|-
| 6 || align=left |  || 2 || 2 || 3 || 7
|-
| 7 || align=left |  || 2 || 1 || 0 || 3
|-
| 8 || align=left |  || 1 || 1 || 2 || 4
|-
| 9 || align=left |  || 1 || 1 || 0 || 2
|-
| 10 || align=left |  || 1 || 0 || 1 || 2
|-
| 11 || align=left |  || 1 || 0 || 0 || 1
|-
| 12 || align=left |  || 1 || 0 || 0 || 1
|-
| 13 || align=left |  || 0 || 3 || 2 || 5
|-
| 14 || align=left |  || 0 || 2 || 0 || 2
|-
| 15 || align=left |  || 0 || 1 || 2 || 3
|-
| 16 || align=left |  || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 17 || align=left |  || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 18 || align=left |  || 0 || 1 || 0 || 1
|-
| 19 || align=left |  || 0 || 1 || 0 || 1
|-
| 20 || align=left |  || 0 || 1 || 0 || 1
|-
| 21 || align=left |  || 0 || 0 || 2 || 2
|-
| 22 || align=left |  || 0 || 0 || 1 || 1
|-
| colspan=2 | Итого || 27 || 27 || 27 ||81
|}

Ссылки 
 Результаты чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ 2002 года

Чемпионаты мира по гребле на байдарках и каноэ
Чемпионаты мира в Испании
Август 2002 года
Сентябрь 2002 года
Международные спортивные соревнования в Севилье